Die Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 8. Dezember 2016 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Varennes-sur-Allier.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Donjon-Val Libre,
 Communauté de communes Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise und
 Communauté de communes Varennes-Forterre.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

EntrAllier Besbre et Loire
Gegründet 2016